Rue de Beaubourg, strada di Parigi, nel quartiere Marais, sulla rive droite
Centro Georges Pompidou, adiacente a Rue de Beaubourg
Beaubourg, film documentario di Roberto Rossellini, dedicato nel 1977 all'omonimo centro
Beaubourg, sesto album in studio del musicista Vangelis, pubblicato nel 1977 dalla RCA Records
Beaubourg, già comune francese, oggi integrato in  Croissy-Beaubourg (dipartimento Senna e Marna)